Ли́повка — село в Сеченовском районе Нижегородской области, входит в состав Верхнеталызинского сельсовета.

История 
Ранее село было центром Липовского сельсовета, состоявшего из 4 населённых пунктов. Входящие в состав сельсовета деревни Екатериновка и Калифорния и посёлок Киша были упразднены, а Липовка присоединена к Верхнеталызинскому сельсовету.

Население

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Сеченовского района